Эггендорф:

 Эггендорф (Нижняя Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Эггендорф (Траункрайс) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.